Hammond House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hammond House (Massachusetts), ID-Nr. 90000175
 Hammond House (New York), ID-Nr. 80002790
 Hammond House (Texas), ID-Nr. 70000759